Арви (لسان الأروي Лисан-уль-Арви или Лисан аль-Арви; язык Арви;
அரபு — தமிழ் арабо-тамильский) — представляет собой письменный диалект тамильского языка, который использует для записи арабский алфавит. Возникновение такого диалекта объясняется обширным лексическим влиянием арабского языка. Арви широко использовался мусульманским меньшинством индийского штата Тамилнада и Шри-Ланки. Несколько исламских школ по-прежнему преподают основы Арви.

История 
Арви стал результатом культурного обмена между морскими торговцами-арабами и мусульманами, говорящих на тамильском в регионе Тамилнад. Он широко использовался в местных юриспруденции, суфизме, праве, медицине и сексологии, от которых мало что сохранилось. Он был использован в качестве моста для тамилоговорящих мусульман к изучению арабского языка. Были найдены многочисленные рукописи хадисов на Арви. Большинство книг фикха, в частности, имама Шаафи и имама Абу Ханифа, также были найдены, написанными на арви. В 1926 году был найден перевод на арви библии. Арви вносил существенный вклад в образование и прогрессирование мусульманских женщин в Южной Индии и на Шри-Ланке. Женщины, владеющие арви, были активными участниками в социальной структуре общества, играя жизненно важную роль в образовании, медицине и даже политике.

Большая часть работ, написанных на арви, погибло в два периода времени: в XVI веке с приходом в регион португальцев и в XX веке с приходом дешёвого типографского способа печатания книг. Использование арабской графики вело к тому, что арви было трудно адаптировать к печати.

В настоящее время большая часть рукописей, хранящихся в домах и в частных, общественных и институциональных библиотеках, повреждены и уничтожены насекомыми (термитами). Предпринимаются усилия, чтобы остановить вымирание и возродить язык.

Арви всё ещё употребляется среди более традиционных индийских тамильских мусульман и ланкийских ларакалла.

Написание 
Алфавит Арви — это арабский алфавит с тринадцатью дополнительными буквами, используемыми для представления тамильских гласных е и о и несколько согласных тамильского языка, которые не могут быть сопоставлены с арабскими звуками.

Буквы алфавита арви

Буквы для согласных 

 Буква  ещё не внесена в Юникод.

Буквы для гласных

Примечания 

 Shu’ayb, Tayka. Arabic, Arwi and Persian in Sarandib and Tamil Nadu. Madras: Imāmul 'Arūs Trust, 1993.

Ссылки 
 'Arusi branch of the Qadiri path
 Arwi: Comments, Questions and Answers

Языки Шри-Ланки
Тамильский язык